Scharzfels steht für

 Burg Scharzfels, Ruine einer mittelalterlichen Befestigungsanlage im Harz bei Barbis und Scharzfeld im niedersächsischen Landkreis Göttingen
 Amt Scharzfels, historisches Verwaltungsgebiet des Fürstentums Grubenhagen beziehungsweise des Königreichs Hannover

Siehe auch:
 Scharzfeld, Dorf am Oberharzrand und Ortsteil von Herzberg am Harz im Landkreis Göttingen (ehemals Osterode) in Südniedersachsen (Deutschland)